Hikaru Nakamura (1987, Hirakata), Gran Mestre d'escacs estatunidenc 
 Hiro Nakamura, personatge de ficció de la sèries Herois, interpretat per Masi Oka 
 Kazuyoshi Nakamura (Prefectura de Shizuoka, 1955), futbolista japonès 
 Kengo Nakamura (Tokyo, 1980), futbolista japonès.
 Nakamura Nagahide, dissenyador de xilografies de l'estil ukiyo-e que va estar en actiu entre el 1804 i el 1848 
 Naoshi Nakamura (Prefectura de Chiba, 1979), futbolista japonès
 Shūji Nakamura (Seto, 1954), enginyer electrònic i professor universitari japonès, nacionalitzat nord-americà, especialista en nanotecnologia.
 Shunsuke Nakamura (1978, Yokohama), jugador de futbol 
 Tadashi Nakamura (Tokyo, 1971), futbolista japonès.
 Yuichi Nakamura (Yokohama, Prefectura de Kanagawa, 1987) actor japonés